Ampelocissus — род цветковых растений семейства Виноградовые. Около ста видов травянистых и древесных растений, обитающих в тропической Африке, Азии, Центральной Америке и Океании.

Ботаническое описание

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 96 видов:

Примечания 

Виноградовые